è un toponimo diffuso nei paesi slavi

Russia 
 Mar'ino – stazione della metropolitana di Mosca
 Mar'ino – quartiere di Mosca

Pagine correlate 
Marino
Mariño